Михаил Борисович Потапов (; род. 1963, Москва) — советский и российский учёный-, известный систематик ногохвосток (коллемболы ). Описал множество новых видов и 19 новых родов ногохвосток, автор оригинальных методов изучения коллембол, ревизии крупных таксонов и историк коллембологии. Работает в Институте биологии и химии МПГУ

Биография 
Родился 7 января 1963 года в городе Москве.

В 1980 году окончил 313 школу в Москве.

В 1985 году окончил Биолого-Химический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина (МГПИ, современный МПГУ).

С 1981 года, под руководством профессора Нины Михайловны Черновой специализировался в систематике ногохвосток, изучал их в экспедициях в Азербайджане, Грузии, Украине, Мордовии, Поволжье, Литве, и в других регионах СССР.

С 1985 года работал в проблемной лаборатории «Динамики популяций и воспроизводства полезных видов» МГПИ, одновременно аспирант по кафедре зоологии и дарвинизма, Биолого-Химического факультета, МГПИ.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Структура рода и видовые признаки у коллембол семейства Isotomidae».

С 1993 года — старший научный сотрудник Учебно-научного биологического центра Московского педагогического государственного университета (МПГУ). C 2009 года — ведущий научный сотрудник Учебно-научного центра экологии и биоразнообразия МПГУ.

В 2012 году участвовал в международном проекте «Коллемболы тихоокеанской литорали Азии».

В январе 2020 года на заседании Московского Этологического Семинара прочитал лекцию на тему «Половое поведение коллембол»

Вклад в науку 
Описал новые рода коллембол:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (семейство Isotomidae)
 
 
  (семейство Isotomidae)
 
  (семейство Isotomidae)
 

Описал много новых видов коллембол из разных регионов, среди них:

 , 1999 — Украина, Польша
 , 2017 — Дальний Восток
 , 2000 — Непал
 , 2013
 , 2000 — Непал
 , 2005 — Долина гейзеров, Камчатка
 , 1988 — Алтай
 , 1988 — Кавказ
 , 1995 — Павлодарская область
 , 1995 — Читинская область.

Членство в организациях 

 1989 — Русское энтомологическое общество

Библиография 
Автор более 130 публикаций, среди них книги:
 Бабенко А. Б., Кузнецова H.А., М. Б. Потапов, Стебаева С. К., Ханисламова Г. М., Чернова Н. М. Определитель коллембол фауны СССР: (Биология, экология, определитель семейств и родов). : Наука, 1988. 214 с.
 Potapov M.B. Synopses on Palaearctic Collembola. Vol. 3. Isotomidae. 2001. 603 p. (Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, Band 73, Heft 2, 2001)
 Потапов М. Б., Кузнецова Н. А. Методы исследования сообществ микроартропод: пособие для студентов и аспирантов. : КМК, 2011, 77 c.
Энциклопедии:
 Потапов М. Б. Ногохвостки коллемболы (Collembola) в БРЭ.
Индекс Хирша в Scopus — 10; в РИНЦ — 12

Примечания

Литература 
 И ногохвостки нужны Природе — Учёные Китая и России исследуют камчатских ногохвосток // AgroXXI. 2012.
 Одно из самых примитивных членистоногих, мелкая букашка, сохранившаяся на Земле с доисторических времен, ногохвостка, или коллембола, не перестает удивлять ученых // «National Geographic Россия». 2015.

Ссылки 

 Преподаватели на сайте МПГУ
 М. Б. Потапов в РИНЦ и M. B. Potapov в Scopus.
 Публикации на ResearchGate.
 Научные интересы на collembola.org (Works with the taxonomy of Collembola, particularly from the region of the F.S.U. of the family Isotomidae and genus Xenylla. Completing the Synopses of Palaearctic Isotomidae now and needs material of high mountain Desoria of the central Europe, viz.: Desoria nivalis (Carl, 1910), Desoria pallipes (Kos, 1942), Desoria kosiana (Bagnall, 1949), Desoria subcaerulea (Kos, 1942), Desoria duodecimoculata (Denis, 1927).)

Коллембологи СССР
Коллембологи России
Выпускники биолого-химического факультета МПГУ